„Сайбършот“ () е линия цифрови фотоапарати произвеждани от Сони. Моделите са известни с факта, че използват собствена разработена от Сони литиева батерия наречена InfoLithium, лещи марка Карл Цайс () и собствен дизайн. Цифровите камери от серията са оборудвани също със слотове за карти-памет MemoryStick и MemoryStick Duo. Някои от последните модели от високия клас поддържат и карта-памет CompactFlash. Всички „Сайбършот“ цифрови фотоапарати съдържат префикса DSC, който е съкращение от английското „Digital Still Camera“.

От няколко години компанията Сони Ериксон (), произвежда мобилни телефони, които съдържат в себе си цифрова камера от линията „Сайбършот“. Тази серия модели мобилни телефони, носи буквата К и са произведени моделите: К550 (2.0 Mpx), К770 (3.2 Mpx), К790 (3.2 Mpx), К800 (3.2 Mpx), К810 (3.2 Mpx) и К850 (5.0 Mpx). Най-успешните джиесеми от тази поредица са последните три пуснати на пазара. Те се отличават с автофокус, ксенонова светкавица и високо качество на сниманото изображение.

Модели

Външни препратки 
  Домашна страница на марката

Търговски марки
Цифрови фотоапарати
Икономика на Япония